Elszabet (–1568), megkeresztelve Szabla Vangel néven, Vanag Mogassza néven Etiópia császárnéja, II. Dávid (Lebna Dengel) etióp császár egyetlen felesége és gyermekeinek anyja
Szabla Vangel (–1690), Alaf Mogassza néven Etiópia császárnéja, Gabre Maszkal herceg lányaként Alam Szeged (Faszilidész) etióp császár unokahúga és özvegye, I. Johannész etióp császár egyetlen felesége és gyermekeinek anyja
Szabla Vangel etióp császárné (–1970), Hailu godzsami herceg lánya és V. Ijaszu etióp császár második felesége